Il doppio del torneo di tennis Open GDF SUEZ Montpellier 2012, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrici Séverine Beltrame e Laura Thorpe che hanno battuto in finale Mailen Auroux e María Irigoyen 4-6, 6-4, [10-6].

Teste di serie

 Mailen Auroux /  María Irigoyen (finale)
 Asia Muhammad /  Marie-Ève Pelletier (semifinali)

 Polina Pekhova /  Sofia Shapatava (quarti di finale)
 Eva Hrdinová /  Anne Kremer (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Open GDF SUEZ Montpellier 2012